Tuvaa Toftdahl Staver (ur. 31 maja 1990) – norweska biegaczka narciarska.

Kariera 
W pucharze świata pierwszy raz pojawiła się 21 listopada 2009 w Beitostølen. Zajęła wtedy wysokie, 41.miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W dotychczasowych startach w Pucharze Świata zdobyła 6 punktów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Uwagi

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na stronie FIS

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990